Sotto il nome di guerra di Zara vanno una serie di conflitti combattuti dalla Repubblica di Venezia e dal Regno d'Ungheria per il possesso della città di Zara e della Dalmazia:
 Guerra di Zara (1183-1203)
 Guerra di Zara (1311-1313)
 Guerra di Zara (1345-1346)